Termin -{KCR}- ima više značenja.
 Dugolančana 3-oksoacil-KoA reduktaza, gen
 KCR S.A., istraživačka organizacija